Turniej o Brązowy Kask 1991 – zawody żużlowe, organizowane przez Polski Związek Motorowy dla zawodników do 19. roku życia. W sezonie 1991 zwycięzców wyłoniono na podstawie wyników dwóch turniejów finałowych.

Wyniki

Pierwszy finał 
 17 września 1991 r. (wtorek), Leszno

Drugi finał 
 18 września 1991 r. (środa), Gniezno

Sędzia przerwał zawody po 16 wyścigu.

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

1991
1991 w sporcie żużlowym
1991 w polskim sporcie